DIN 472 er en DIN-Standart for en låsering.

Kilde  
http://bolte.dk/laaseringe-din-472/ 
DIN-standarder